Bedrijfsstrategie ofwel strategische planning
 Militaire strategie
 Operationele strategie
 Optiestrategieën

Specifieke vormen van strategie
 Grand strategy
 Flexible response strategy
 Maddens-strategie
 Perifere Strategie
 Push-pull-strategie
 r/K-strategie
 Real-time strategy
 Strategie van Lissabon
 De Tristan Strategie
 Turn-based strategy

Zie ook 
 Strateeg
 Strategisch spel